Lichtblick bezeichnet:

 umgangssprachlich eine positive Ausnahme oder eine optimistisch stimmende Aussicht
 Lichtblick (Unternehmen), Hamburger Energieversorgungsunternehmen
 Lichtblick (Band), eine vierköpfige deutsche Schlager-Girlgroup,
 Der Lichtblick, eine seit 1968 bestehende Gefangenzeitschrift der Justizvollzugsanstalt Tegel
 Lichtblick Film, Kölner Filmproduktionsfirma
 Lichtblick Hasenbergl
 Lichtblick-Kino, Berliner Kino

Siehe auch